Jméno a příjmení Jiří Růžek označuje více osobností:

 Jiří Růžek (fotograf) (* 1967) – český fotograf
 Jiří Růžek (manažer) (* 1952) – český bezpečnostní manažer, ředitel Vojenského obranného zpravodajství (1994–1999) a Bezpečnostní informační služby (1999–2003)
 Jiří Růžek (zpěvák) – zpěvák skupiny Vítkovo kvarteto